

Прізвище 
Мендонса () — португальське прізвище. Відомі носії:
 Антоніу Мендонса (*1982) — ангольський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Енріке Лопіш де Мендонса (1856—1931) — португальський поет і драматург.
 Жозе Толентіно Мендонса (*1965) — португальський єпископ, архівіст Ватиканського Секретного Архіву та бібліотекар Святої Римської Церкви.
 Ньютон Мендонса (1927—1960) — бразильський музикант, гітарист, піаніст і композитор.

Топонім 
 Мендонса — муніципалітет у Бразилії, належить до штату Сан-Паулу.

Португальські прізвища